Юнусовский сельсовет — муниципальное образование в Мечетлинском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Юнусово.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты
Аккино — упраздненная в 1986 году деревня

Известные уроженцы 
 Валеев, Ильяс Иштуганович (род. 25 января 1949) — доктор педагогических наук, профессор (1999), профессор (2010).

Примечания 

Сельские поселения Мечетлинского района
Муниципальные образования Мечетлинского района